Белинок  — топоним

Белоруссия 
 Белинок — деревня, Вульковский сельсовет, Дрогичинский район, Брестская область
 Белинок — деревня, Осовецкий сельсовет, Дрогичинский район, Брестская область